Molotov peut faire référence à :
 Viatcheslav Molotov (1890-1986), un politicien et diplomate soviétique,
 Molotov, le nom de la ville russe de Perm de 1940 à 1957,
 Molotov, un groupe de rock mexicain,
 Molotov Jive, un groupe de rock suédois,
 Cocktail Molotov, une bombe incendiaire artisanale dont le combustible est le plus souvent de l'essence.
 Cocktail Molotov, comédie dramatique française réalisée par Diane Kurys en 1979.
 Panier à pain de Molotov, une des premières bombes à sous-munitions, de fabrication soviétique. Sa véritable appellation est la  RRAB-3.
 Molotov TV, service de distribution de programmes de télévision fondé par Jean-David Blanc et Pierre Lescure, qui est lancé le  en France.

Voir aussi 
 pudim Molotof, nom d'un dessert portugais

Notes et références 

Patronyme russe